Harsono ist der Familienname folgender Personen:

 Christophorus Tri Harsono (* 1966), indonesischer Geistlicher, Bischof von Purwokerto
 Ignatius Harsono (1922–2000), indonesischer Geistlicher, Bischof von Bogor